Henri de Bourbon ist der Name folgender Personen:

 Henri I. de Bourbon, prince de Condé (1552–1588), französischer Feldherr und Anführer der Protestanten während der Hugenottenkriege
 Henri II. de Bourbon, prince de Condé (1588–1646), Fürst von Condé
 Henri de Bourbon, duc de Montpensier (1573–1608), französischer Heerführer zur Zeit der Religionskriege
 Henri de Bourbon, duc de Verneuil (1601–1682), Ritter der königlichen Orden sowie Herzog und Pair von Frankreich